Сезон 1982—1983 у Національній лізі А — 86-й чемпіонат Швейцарії. Переможцем став клуб Грассгоппер.

Підсумкова таблиця

Посилання 
 Чемпіонат Швейцарії на RSSSF 
 Тур за туром на RSSSF 

1983
Швейцарія
Швейцарія
1982 у швейцарському спорті
1983 у швейцарському спорті